

Абраменки — присілок, Кезький район, Удмуртія
 Абраменки — село, Смоленський район, Смоленська область